Fotboll vid internationella öspelen 2017 (damer) spelades mellan den 24 och 30 juni 2017 på Gotland.

Grupp A

Tabell

Matcher

Grupp B

Tabell

Matcher

Grupp C

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinal

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor
 
 Internationella öspelen 2017

Fotboll i Sverige
Internationella öspelen
Fotbollsåret 2017